Massey může znamenat:

příjmení
 Doreen Massey (1944–2016) – britská geografka
 Ilona Massey (1910–1974) – maďarská zpěvačka
 Kylie Masseová (* 1996) – kanadská plavkyně

jiný význam
 Massey Ferguson – kanadsko-americký výrobce zemědělských strojů